A67 kan avse:

 A67 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A67 (motorväg, Nederländerna)
 A67 (motorväg, Tyskland)